V348 Весов () — одиночная переменная звезда в созвездии Весов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 32008 световых лет (около 9814 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15m до +14,2m.

Характеристики 
V348 Весов — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB:).

Примечания